A Copa Davis de 1946 foi a 35ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. O troféu e o torneio, antes conhecidos como Desafio Internacional de Tênis, foram renomeados em homenagem a Dwight Davis, fundador e um dos primeiros campeões, falecido em 1945. Esta também foi a primeira edição depois da Segunda Guerra Mundial. 

Nesta edição, 17 times participaram, sendo 12 pela Zona Europeia e 5 pela Zona Americana. A Austrália, como atual campeã, defendeu seu título em Melbourne, no Kooyong Lawn Tennis Club.

Disputas

Zona Americana

América do Norte/Central

Zona Europeia

Interzonal

Desafio final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1946
1946 no desporto